Веселовская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Веселовская волость (Бирюченский уезд) — в составе Воронежской губернии, Бирюченский уезд
 Веселовская волость (Харьковский уезд) — в составе Харьковской губернии, Харьковский уезд
 Веселовская волость (Мелитопольский уезд) — в составе Таврической губернии, Мелитопольский уезд